Posen ist

 ein Ortsteil der thüringischen Stadt Neustadt an der Orla, siehe Posen (Neustadt an der Orla)
 Posen (Illinois) ein Dorf in der Nähe von Chicago
 Posen (Michigan) ein Dorf im gleichnamigen Posen Township
 der deutsche Name der polnischen Stadt Poznań, siehe Posen
 eine nach ihrem Hauptort benannte preußische Provinz (1793 bis 1920), siehe Provinz Posen
 der Kreis Posen in der preußischen Provinz Posen (von 1815 bis 1887)
 der Name der deutschen Verwaltungseinheit Landkreis Posen im besetzten Polen (1939–1945)
 der deutsche Name des polnischen Landkreises Powiat Poznański in der polnischen Woiwodschaft Großpolen
 der zimbrische Name der Gemeinde Posina in der Provinz Vizenca in Italien
 eine ehemalige polnische Woiwodschaft, die in vier verschiedenen Zeitabschnitten bestand, siehe
 Woiwodschaft Posen (bis 1793),
 Woiwodschaft Posen (1921–1939),
 Woiwodschaft Posen (1945–1975), bzw.
 Woiwodschaft Posen (1975–1998).
 anglizistische Bezeichnung für die Tätigkeit des Posierens, siehe Poser (Person)
 seit September 1902 der Name des 1891 erbauten Vollschiffs Preußen
 SMS Posen, ein deutsches Kriegsschiff
 ein Album der Band Die Sterne, siehe Posen (Album)

Posen ist der Name folgender Personen:
 Adam Posen (* 1966), US-amerikanischer Ökonom
 Leonid Wladimirowitsch Posen (1849–1921), russischer Bildhauer
 Stephen Posen (* 1939), US-amerikanischer Maler
 Zac Posen (* 1980), US-amerikanischer Modedesigner

Siehe auch:
 Posener Annalen
 Pose, Pösen
 Pohsen, deutscher Name des Dorfes Późna in der Woiwodschaft Lebus